Knockaert est un nom de famille flamand. En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Anthony Knockaert (né en 1991), footballeur français ;
 Bruno Knockaert (né en 1954), footballeur français ;
 Margot Knockaert (1910–1997), peintre belge.

Notes et références 

Patronyme flamand